Příjmení Šmahel má několik původů: ze slovenského smahnout = horkem vysychat; z biblického I-smahel (jméno zavrženého levobočka), též apelativum šmahel = patrně nemanželské dítě; u židovských rodin z osobního jména Samuel, v jidiš Šmohel = jméno Boží. Ženskou variantou je Šmahelová.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 František Šmahel (* 1934) – český historik, profesor UK
 Otakar Šmahel (1913–1978) – lékař, zakladatel české klinické farmakologie
 David Šmahel – psycholog, Profesor Masarykovy univerzity
 Zbyněk Šmahel (1946–2008) – český antropolog a pedagog
 Helena Šmahelová (1910–1997) – česká spisovatelka

Reference 

Česká příjmení